Steinbach může být:

Geografický název 
 Steinbach (Haut-Rhin) – obec ve francouzské departementu Haut-Rhin
 Steinbach (Hunsrück) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Steinbach (okres Eichsfeld) – obec v německé spolkové zemi Durynsko
 Steinbach (Taunus) – město v německé spolkové zemi Hesensko
 Steinbach (Manitoba) – město v kanadské provincii Manitoba
 Steinbach-Hallenberg – město v německé spolkové zemi Durynsko
 Steinbach am Attersee – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Steinbach am Donnersberg – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Steinbach am Glan – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Steinbach am Wald – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Steinbach am Ziehberg – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Steinbach an der Steyr – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 dřívější německý název osady Kamenička v části Děčín XXXIV-Chlum města Děčín v okrese Děčín

Příjmení osob 
 Emil Steinbach (1846–1907) – rakousko-uherský státní úředník
 Erika Steinbach (přechýleně Steinbachová) (* 1943) – německá politička
 Johann Steinbach (1847–1909) – českoněmecký politik z Domažlicka, poslanec zemského sněmu
 Otto Steinbach z Kranichštejna – opat kláštera cisterciáků
 Wolfgang Steinbach (* 1954) - německý fotbalista

Externí odkazy